Antoni Brochwicz-Lewiński (1902–1990) – oficer Wojska Polskiego II RP i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, mianowany przez prezydenta RP na uchodźstwie generałem brygady
 Anna Raduchowska-Brochwicz (ur. 1963) – polska urzędniczka, ambasador RP w RPA (2012–2017), żona Wojciecha Brochwicza
 Bronisław Brochwicz-Rogoyski (1861–1921) – polski architekt, przedstawiciel historyzmu
 Janusz Brochwicz-Lewiński (1920–2017) – oficer Armii Krajowej, generał WP
 Władysław Brochwicz (1901–1958) – polski aktor teatralny i filmowy
 Wojciech Brochwicz (ur. 1960) – polski prawnik, pułkownik Straży Granicznej
 Brochwicz (herb szlachecki) – polski herb szlachecki
 Brochwicz III – polski herb szlachecki